Agder kan syfta på:

 Agder – ett historiskt landskap, se Sørlandet
 Agder fylke – ett fylke i Norge 2020–
 Aust-Agder – ett fylke i Norge –2019
 Vest-Agder – ett fylke i Norge –2019
Agder och Telemarks stift - ett stift inom norska kyrkan